

Astronomia
 12075 Legg – asteroide della fascia principale

Persone
 Adrian Legg – chitarrista britannico
 Andy Legg – ex calciatore e allenatore di calcio gallese
 Doug Legg – cestista britannico
 Karen Legg – ex nuotatrice britannica
 Ron Legg – cestista britannico